Székely Péter (Pierre Székely), 1923–2001) Franciaországban élt szobrász, építész, grafikus
 Székely Péter (1944?) hivatásos zenész, zenekarvezető, szólózongorista, énekes és szintetizátor oktató; külföldi művészneve: Peter Bell
 Székely Péter (1955–2003) sakkozó, magyar nagymester
 Székely Péter (1974) politikus